Пріцак Омелян (1919—2006) — українсько-американський історик, сходознавець, мовознавець.

 17519 Пріцак — астероїд головного поясу.